Irimescu:

 Achim Irimescu (n. 1958), politician român

 Haralambie Irimescu (n. 1948), deputat român 
 Ion Irimescu (1903-2005), sculptor român 
 Mircea Irimescu (n. 1959), fotbalist român
 Radu Irimescu (1890-1975), politician român 
 Ștefan Irimescu (1871-1956), medic român

Vezi și 
 Irimie (nume)
 Irimia (nume)
 Irimești (dezambiguizare)

Nume de familie românești